Иньиго (Iñigo) — баскское имя:

 Иньиго II Гарсес — правитель Сангуэсы (882 или после 885—905) из династии Хименес;
 Иньиго Ариста — граф Памплоны (816/820—824), затем первый король Наварры;
 Иньиго Лопес — первый сеньор Бискайи;
 Игнатий из Оньи — бенедиктинский аббат, католический святой;
 Иньиго Хименес — отец первого короля Памплоны (Наварры) Иньиго I Аристы;
 Иньиго Уркулью (род. 1961) — испанский политик, председатель правительства Страны Басков;

 Иниго Джонс (Inigo Jones; 15 июля 1573, Лондон — 21 июня 1652, там же) — английский архитектор;
 Иниго Кампиони (итал. Inigo Campioni; 12 ноября 1878, Виареджо — 24 мая 1944, Парма) — итальянский адмирал.